

Nom de personne 

 Jean-François Mercier (1967-), humoriste, auteur, et comédien québécois ;
 Jeff Mercier (1970-), alpiniste de dry tooling français.

Personnage de fiction 

 Jean-François Mercier, personnage principal du roman et de la série Espions de Varsovie.